Акієв Адлан Джунідович ( 1993) — російський борець греко-римського стилю.
 Акієв Ділявер Зекер'яйович ( 1989) — член Меджлісу кримськотатарського народу, член президії Меджлісу, керівник Секретаріату Меджлісу.
 Акієв Калик (1883—1953) — киргизький акин-імпровізатор. Народний артист Киргизької РСР.